En Pologne, Kębłów peut faire référence à :

 Kębłów, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates.

 Kębłów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie.

 Kębłów, un village dans la voïvodie de Lublin.